Pistole fiammeggianti (Flaming Guns) – film del 1932 
Pistole fiammeggianti (Gun Fight) – film del 1961